Троицкий педагогический колледж — государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования, расположенное в городе Троицке Челябинской области.

История

Училище «Дарульмугаллимат» 

В 1910—1912 гг. Гайния Яушева, жена купца Шарипа Яушева, и её сын Латиф Яушев учредили в Троицке Мусульманское пятиклассное женское училище. В 1915 г. губернские власти официально утвердили его устав.

Училище, известное как «Дарульмугаллимат», было аналогом полной женской гимназии с педагогическим классом и стало первым в истории России учебным заведением, получившим официальное разрешение правительства на подготовку дипломированных учительниц для мусульманских школ.

Семинарией заведовала известная просветительница Мухлиса Буби. Среди преподавателей был Ахмадхаджи Рахманкулов, а также выпускники университетов Турции и Германии.

В 1916 году в училище была издана «Программа обучения русскому языку в мусульманском пятиклассном женском училище», по которой работали многие учебные заведения в других городах России.

Татаро-башкирский педагогический техникум 
После Гражданской войны на базе училища «Дарульмугаллимат» был создан Троицкий татарский педагогический техникум им. Луначарского, одно из первых средне-специальных учебных заведений на Южном Урале. Техникум занимался подготовкой учителей татарских и башкирских национальных школ.

Позднее техникум переехал в бывшее здание мужской гимназии. В этом же здании находилась татаро-башкирская совпартшкола, со слушателями которой вели занятия преподаватели техникума. Прежнее здание заняла 7-летняя татарская школа, которую возглавляла выпускница «Дарульмугаллимата» Сю Газизова

Русское дошкольное педагогическое училище 
При татаро-башкирском техникуме были созданы курсы на русском языке, в 1932 году преобразованные в русский педагогический техникум, разместившийся в одном здании с татаро-башкирским. В 1935 году на базе русского техникума было открыто русское дошкольное педагогическое училище, которое готовило специалистов для детских садов.

В 1940 г., после прекращения выдачи стипендий учащимся средних специальных учебных заведений, численность учащихся в татаро-башкирском техникуме резко упала. С началом Великой Отечественной войны деятельность татаро-башкирского техникума была приостановлена, его имущество перешло в распоряжение русского дошкольного педагогического училища.

С 1998 года училище получило статус педагогического колледжа.

Колледж сейчас 
Выпускники училища работали и работают не только в детских садах Троицка, но и в других городах.

В колледже сложилась и на протяжении 12 лет действует система непрерывного педагогического образования: за 3,5—4 года его выпускники получают дальнейшее образование в рамках Магнитогорского университета. Преподавательский коллектив колледжа — это 63 педагога, большинство из которых аттестованы на первую и высшую категории, четыре кандидата педагогических наук, два преподавателя готовятся к защите диссертаций.

Более 50 преподавателей награждены грамотами Министерства образования и науки РФ, знаками «Почетный работник среднего профессионального образования РФ», «Отличник народного просвещения», грамотами Законодательного собрания и губернатора Челябинской области, а также корпоративной премией «За гуманизм и педмастерство».

В стенах педагогического колледжа работает большое количество различных спортивных секций, кружков, творческих центров.

Специальности 
 Дошкольное образование
 Специальное дошкольное образование
 Преподавание в начальных классах
 Коррекционная педагогика в начальном образовании

Ссылки 
 Сайт Троицкого педагогического колледжа

Источники 

Образование в Троицке
Педагогические колледжи России